Федорчак Петро Степанович
 Федорчак Парасковія Андріївна
 Федорчак-Ткачова Марія Василівна